Plusieurs personnages ont porté le nom de Guillaume de Narbonne, notamment :
 Guillaume I, mort en 1397, vicomte de Narbonne de 1388 à 1397.
 Guillaume II, tué à la bataille de Verneuil, le , fils du précédent, vicomte de Narbonne de 1397 à 1422, capitaine de guerre armagnac et conseiller du dauphin Charles VII.

Dans le domaine de la littérature médiévale :
 Guillaume de Narbonne est aussi un nom alternatif sous lequel est parfois désigné le héros de chanson de geste Guillaume d'Orange, fils d'Aymeri de Narbonne, notamment dans Le Couronnement de Louis.

Notes